Габріе́л () — прізвище. Відомі носії:

 Пітер Гебріел ( 1950) — британський співак і музикант. Лауреат премії «Квадрига» 2008 року.
 Джастін Гебріел — професійний південноафриканський реслер, що виступає в World Wrestling Entertainment.
 Реубен Гебріел ( 1990) — нігерійський футболіст, півзахисник бельгійського «Васланд-Беверен».
 Зігмар Габріель ( 1959) — німецький політик.

Див. також 
 Габрієль